Matusevičius ist der Familienname folgender Personen:

 Algimantas Matusevičius (* 1936), litauischer Veterinärmediziner
 Edis Matusevičius (* 1996), litauischer Speerwerfer
 Edvardas Matusevičius (* 1991), litauischer Baseballspieler